Оле Антон Сетер (; 9 декабря 1936, Кристиансанн — 8 января 2013, Берген) — норвежский энтомолог, специалист по систематике хирономид.

Биография 
Родился 9 декабря 1936 в городе Кристиансанн. В 1955 году поступил в Универсисет Осло. С 1961 по 1966 год работал доцентом в том же университете. В 1963 годуполучил учёную степень , С 1966 по 1977 год был сотрудником Институте пресных вод в Виннипеге. С 1977 года стал профессором Бергенского университета. Умер от рака 8 января 2013 года.

Научные достижения 
Внёс существенный вклад с систеатику семейств Chironomidae и Chaoboridae. Описал 3 подсемейства, 42 рода и около 400 видов хирономид,  также видов водных клещей, хаоборид, берегеушек, ручейников и хальцид. Разработал терминологию для описания строения личинок и имаго хирономид, которая признана стандартной для систеатических описаний. Показал значимость использования филогенетических гипотез для объяснения зоогеографического распространения изучаемых им групп двукрылых. Активно участвовал в экспедициях в Азию, Африку и Южную и Центральную Америку. Разрабатывал подходы к использованию сообществ хирономид для мониторинга изменений водной среды. Показал индикаторную значимость хирономид для оценки загрязения при закислении водоёмов и загрязнения их разливами нефти, тяжелым металлами и инсектицидов. Председатель организационного комитета международного симпозиума по хирономидам в Бергене в 1985 году. Сетер участвовал в качестве эксперта в проекте Fauna Europaea. Был главным редактором журнала "Fauna norvegica".

Таксоны, описанные Сетером

Таксоны, названные в честь Сетера

Публикации 
Автор около 270 научных публикаций, в том числе:

Примечания 

Диптерологи по алфавиту
Биологи XX века